Анна Витальевна Барсукова (девичья фамилия — Сидоренко); род. 7 октября 1981, Никополь) — российский кинорежиссёр, сценарист, оператор и музыкант. Член Союза кинематографистов России с 2019 года, член международного общества Women in Film & Television Vancouver (WIFTV), член Гильдии неигрового кино и телевидения.

Биография 
Родилась 7 октября 1981 года в городе Никополь, Днепропетровской области, УССР. С детства занималась музыкой и спортом, участвовала в соревнованиях по художественной гимнастике, занимала первые места на региональных конкурсах скрипачей. В 2001 году окончила Запорожское музыкальное училище им. Майбороды по двум специальностям: дирижёр малого симфонического оркестра, скрипачка. В 2006 году окончила Ростовскую государственную консерваторию им. Рахманинова. В студенческие годы принимала участие в культурных мероприятиях (посещала литературные вечера, писала стихи, являлась вокалисткой и скрипачкой различных молодёжных музыкальных групп). На Международном фестивале современной музыки «Ростовские премьеры» в составе студенческого оркестра играла с композиторами и музыкантами современности — Юрием Башметом (альт), Сергеем Яковенко (баритон), Сергеем Словачевским (виолончель), дуэтом из Германии Татьяной Бломе (фортепиано) и Франком Лунте (саксофон), Гия Канчели (композитор). В 2016 году получила диплом с отличием о профессиональной переподготовке — специальность «Режиссура».

Фильмография 

 2016 «Прерванный путь» короткий метр, игровое кино
 2017 «Ты не один!» короткий метр, документальный
 2019 «Голос за безгласных» короткий метр, документальный

Награды 
 2019 «Голос за безгласных»
(выборочно)

 «Ты не один!»
(выборочно)

 2016 «Прерванный путь»

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт 

Кинематографисты XXI века
Выпускники Запорожского музыкального училища имени П. Майбороды